Guy Ier de La Roche (La Rochefoucauld) , seigneur de La Rochefoucauld 
Guy Ier de La Roche (duc d'Athènes) (-1263) duc d'Athènes